

Джефферсон-Сіті — місто, штат Міссурі
 Джефферсон-Сіті — місто, штат Теннессі
 Джефферсон-Сіті — переписна місцевість, штат Монтана